Luzern (kanton), een Zwitsers kanton.
Luzern (district), een district gelegen in dat kanton.
Luzern (stad), de hoofdstad van dat kanton en dat district.